Атлетски митинг у Монаку 2019. одржан је 11. и 12. јула 2019. на Стадиону Луј II у Монаку. Ово је девети од 14. атлетских митинга ИААФ Дијамантске лиге 2019.

Сатница

Резултати такмичења

Мушкарци

Жене

Резултати по дисциплинама

Мушкарци

100 м 
Такмичење је одржано 12. јула 2019. године у 21:35.

Ветар: +0,3 м/с

Шангај | Осло | Јуџин | Монако | Лондон | Бирмингем | Цирих

400 м 
Шангај | Стокхолм | Јуџин | Монако | Лондон | Бирмингем | Брисел

Такмичење је одржано 12. јула 2019. године у 20:25.

800 м 
Такмичење је одржано 12. јула 2019. године у 21:00.

Доха | Рим | Рабат | Лозана | Монако | Лондон | Цирих

3.000 м препреке 
Такмичење је одржано 12. јула 2019. године у 21:45.

Доха | Рабат | Монако | Париз | Брисел

Скок мотком 
Такмичење је одржано 12. јула 2019. године у 19:35.

Доха | Стокхолм | Осло | Јуџин | Лозана | Монако | Цирих

1 Повукао се са такмичења

Троскок 
Такмичење је одржано 12. јула 2019. године у 20:40.

Рим | Монако | Лондон | Париз | Брисел

1 Повукли се са такмичења

Бацање копља 
Такмичење је одржано 12. јула 2019. године у 19:30.

Шангај | Осло | Монако | Бирмингем | Цирих

1 Повукао се са такмичења

Жене

200 м 
Такмичење је одржано 12. јула 2019. године у 21:10.

Ветар +0,1 м/с

Доха | Стокхолм | Осло | Јуџин | Монако | Бирмингем | Цирих

Миља 
Такмичење је одржано 12. јула 2019. године у 21:20.

Шангај | Рим | Рабат | Монако | Лондон | Бирмингем | Цирих

100 м препоне 
Такмичење је одржано 12. јула 2019. године у 20:50.

Ветар: +0,1 м/с

Доха | Стокхолм | Осло | Монако | Лондон | Бирмингем | Брисел

400 м препоне 
Такмичење је одржано 12. јула 2019. године у 20:03.

Доха | Рим | Осло | Лозана | Монако | Лондон | Цирих

Скок увис 
Такмичење је одржано 12. јула 2019. године у 20:00.

Доха | Стокхолм | Осло | Јуџин | Лозана | Монако | Брисел

1 Повукле се са такмичења

Троскок (ж) 
Такмичење је одржано 11. јула 2019. године у 19:00.

Осло | Лозана | Монако | Париз | Цирих

Остале дисциплине

Мушкарци

1.500 м 
Такмичење је одржано 12. јула 2019. године у 20:35.

Рекорди

Референце

Спољашње везе 
 Сајт ИААФ Дијамантске лиге
 Резултати такмичења - сајт ИААФ
 Комплетни резултати митинга
 Освојени бодови после 9. митинга
   

Атлетски митинг у Монаку
ИААФ Дијамантска лига 2019.